Forstner est un nom de famille. Plusieurs personnes notables portent ce nom de famille parmi lesquelles :

  (1834-1897), un armurier américain, inventeur et un marchand
 Foret Forstner, une sorte de foret nommé d'après son inventeur Benjamin Forstner
  (1910-1943), un commandant de U-boat allemand
 Thomas Forstner (1969-), un chanteur autrichien

Source de la traduction